Gutschwager ist der Familienname folgender Personen:

 Helo Gutschwager (* 1947), deutscher Synchronsprecher, Szenenbildner und Schauspieler
 Illo Gutschwager (1911–1977), deutscher Schauspieler und Film-Aufnahmeleiter